

Patronyme 

 Aleksandar Vuković (1979-), footballeur serbe ;
 Butcho Vukovic (1968-), chanteur de metal et hard-rock français
 Čedo Vuković (1920-2014), écrivain monténégrin ;
 Daniel Vukovic (1986-), joueur professionnel suisse de hockey sur glace et canadien ;
 Danny Vukovic (1985-), footballeur international australien
 Drago Vuković (1983-), handballeur croate ;
 Ivan Vuković (1987-), footballeur international monténégrin ;
 Jagoš Vuković (1988-), footballeur international serbe ;
 Janko Vuković de Podkapelski (1871-1918), amiral croate ;
 Michael Vukovic (1980-), joueur français de rugby à XV ;
 Sava Vuković (1930-2001), théologien, historien et évêque orthodoxe serbe ;
 Veselin Vuković (1958-), handballeur yougoslave ;
 Vladimir Vuković (1898-1975), maître international d’échecs yougoslave.

Toponyme 

 Vuković, village serbe situé dans la municipalité de Kučevo, district de Braničevo.

Paronyme 
 

Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate